

Film 

 Giubbe rosse (North West Mounted Police) – film del 1940 diretto da Cecil B. DeMille
 Le giubbe rosse del Saskatchewan (Saskatchewan) – film del 1954 diretto da Raoul Walsh
 Giubbe rosse – film del 1975 diretto da Joe D'Amato

Reparti militari e di polizia 

 Giubbe rosse è il nome con cui comunemente ci si riferisce ai membri della Royal Canadian Mounted Police, la polizia canadese
 Le Giubbe rosse (red coats) erano reparti di fanteria del New Model Army inglese, voluto da Oliver Cromwell

Storia 

 Le giubbe o camicie rosse erano il segno distintivo dei garibaldini

Musica 
 Giubbe rosse – album di Franco Battiato del 1989

Altro 
 Caffè Le Giubbe Rosse di Firenze, luogo d'incontro di letterati ed artisti di grande fama